Acceleratore – in meccanica, comando che permette di regolare la velocità dei mezzi
 Acceleratore – in informatica, componente hardware che migliora le prestazioni dei PC
 Acceleratore di particelle – macchina per produrre fasci di ioni o particelle subatomiche con "elevata" energia cinetica
 Modello dell'acceleratore – modello macroeconomico che tenta di spiegare l'evoluzione degli investimenti intrapresi dall'insieme delle imprese in un sistema economico

Pagine correlate 
 Accelerator

Altri progetti